EPON steht als Abkürzung für:

 Eniaia Panelladiki Organosi Neon (Vereinigte Panhellenische Jugendorganisation), griechische Jugendorganisation im Zweiten Weltkrieg, siehe EPON (Griechenland)
 Ethernet Passive Optical Network, ein optisches Zugangsnetz, siehe Passive Optical Network

Abkürzung